Deepwater of Deep Water kan verwijzen naar:

Geografie
 Deepwater (Missouri) - kleine stad gelegen in het westen van Missouri
 Deepwater (New Jersey) - dorp in Pennsville, New Jersey
 Deep Water (West Virginia)
 Deepwater (New South Wales) - dorp in Australië
 Deep Water Bay, baai aan de zuidelijke kust van het eiland Hongkong

Schepen
 Deepwater Horizon (schip) - vergaan boorplatform
 Deepwater Nautilus (schip, 2000)
 Deepwater Pathfinder (schip, 1998)
 Deepwater Frontier (schip, 1999)
 Deepwater Millennium (schip, 1999)
 Deepwater Discovery (schip, 2000)

Boeken
 Deepwater (boekenreeks) - reeks romans door Ken Catran
 Deep Water (Peter Corris) - roman van Peter Corris
 Deepwater (Matthew F. Jones) - roman van Matthew F. Jones
 Deep Water (Patricia Highsmith) - roman van Patricia Highsmith

 Film en televisie
 Deepwater (2005) - film uit 2005
 Deep Water (2006) - documentaire uit 2006
 Deep Water (2022) - film uit 2022 
 Deep Water (aflevering) - aflevering van de tv-serie Deadwood
 Deep Water (miniserie) - Britse miniserie uit 2019 
 Deepwater Horizon (film)

Muziek
 Deepwater (band) - Duitse band
 Deep Water (Bob Wills)
 Deep Water (Garth Brooks)
 Deep Water (George Strait)
 Deep Water (Grapefruit) - single van de Britse band Grapefruit
 Deep Water (Richard Clapton)

Overig
 Deepwater (kerncentrale) in New Jersey